Сент-Юрси́з (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Овернь. Департамент — Канталь. Входит в состав кантона Шод-Эг. Округ коммуны — Сен-Флур.

Код INSEE коммуны — 15216.

Коммуна расположена приблизительно в 470 км к югу от Парижа, в 125 км южнее Клермон-Феррана, в 55 км к юго-востоку от Орийака.

Население

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 255 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 178 были экономически активными, 77 — неактивными (показатель активности — 69,8 %, в 1999 году было 71,6 %). Из 178 активных работали 167 человек (94 мужчины и 73 женщины), безработных было 11 (3 мужчин и 8 женщин). Среди 77 неактивных 10 человек были учениками или студентами, 45 — пенсионерами, 22 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Дом Podevigne de Grandval (XIV век). Памятник истории с 2007 года
 Церковь Сен-Мишель (XII век). Памятник истории с 1921 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Канталь